volatil steht für:
 Volatilität, statistische Schwankung
 flüchtig in der Chemie, siehe Flüchtige organische Verbindungen
 Gruppe von Anästhetika, siehe Inhalationsanästhetikum #Volatile Anästhetika
 volatile, Qualifizierer in Programmiersprachen, siehe Volatile (Informatik)